Fernandinho (port. für Kleiner Fernando) ist der Spielername folgender brasilianischer Fußballspieler:

 Fernandinho (Fußballspieler, 1981) (Éldis Fernando Damasio; * 1981)
 Fernandinho (Fußballspieler, Mai 1985) (Fernando Luis Roza; * 1985)
 Fernandinho (Fußballspieler, November 1985) (Luiz Fernando Pereira da Silva; * 1985)